Флаг муниципального образования Тбили́сское сельское поселение Тбилисского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 27 августа 2010 года и 17 декабря 2010 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6471.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Тбилисского сельского поселения голубым, зелёным, красным, малиновым, чёрным, белым и жёлтым цветом».

Геральдическое описание герба гласит: «В зелёном и червлёном поле — делящая его золотая мурованная стена с тремя большими зубцами, также мурованными, изогнутая в пониженное опрокинутое стропило и сопровождённая вверху золотым, перевязанным таковой же лентой, хлебным снопом, продетым в образующие кольцо лучи сияющего солнца того же металла; посередине стена обременена серебряным щитком, в котором — золотой, с таковыми же крыльями и чёрными змеями, кадуцей; и ниже щитка, поверх края стены — узкая лазоревая оконечность».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические и экономические особенности Тбилисского сельского поселения.

Станица Тбилисская (до 1936 года именовалась Тифлисской) была основана в 1802 году при одноимённом редуте, в составе Кавказской кордонной линии, получившего название от Тифлисского 15-го гренадерского полка, принимавшего участие в походе на Анапу летом 1788 года. Крепостная стена на флаге сельского поселения образно отражает особенности истории возникновения и становления станицы и окружающих её территорий, щит с кадуцеем заимствован из исторического герба (образца 1843 года) города Тбилиси (Тифлиса) и указывает на название сельского поселения — Тбилисское.

Символика снопа на флаге поселения многозначна:

— жёлтый (золотой) сноп, продетый сквозь солнечные лучи, символизирует сельское хозяйство, развитию которого способствует благоприятный климат и плодородные земли;

— сноп, продетый сквозь стилизованные солнечные лучи напоминающие шестерню аллегорически показывает развитый промышленный комплекс по переработке сельскохозяйственной продукции.

Голубая полоса указывает на то, что поселение расположено на берегах реки Кубань.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения и интеллекта.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Голубой цвет (лазурь) — символ чести, благородства, духовности; цвет водных просторов и бескрайнего неба.

Красный цвет — символ силы, мужества и отваги, труда, красоты и праздника.

Малиновый цвет (пурпур) — символ почёта, славы, достоинства и величия.

Примечания